Medale kampanii brytyjskich
 South Africa Medal (1854)
 South Africa Medal (1877)
 South Africa Medal (1900)
 South Africa Medal (1902)

Zobacz też 
 South African Medal for War Service (1946)
 East And Central Africa Medal (1899)
 Africa General Service Medal (1902)
 Africa Service Medal (1943)
 Africa Star (1943)